Olga (keresztnév)
 Amerikai Egyesült Államok
 Olga (Florida)
 Olga (Kentucky)
 Olga (Missouri)
 Olga (Washington)
 Oroszország
 Olga (Oroszország)
 Olga, folyó a Tengermelléki határterületen